Марсагишвили — грузинская фамилия. Известные носители:
 Марсагишвили, Давид Леванович (1991) — грузинский борец вольного стиля.
 Марсагишвили, Роман Иванович (1950) — советский борец вольного стиля.